Шенандоа Фармс има више значења:
 Шенандоа Фармс (Вирџинија)
 Шенандоа Фармс (Пенсилванија)